Домашний чемпионат Великобритании 1885 ( или ) стал вторым розыгрышем Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Как и в предыдущем году, победителем стала сборная Шотландии, которая доминировала на протяжении всего соревнования.

Сборная Англии успешно начала чемпионат, разгромив Ирландию, но затем дважды сыграла вничью с Уэльсом и Шотландией, заняв в итоге лишь второе место в таблице. Помимо ничьи с англичанами, шотландцы одержали впечатляющие победы со счётом 8:2 и 8:1 над Ирландией и Уэльсом, что гарантировало им чемпионский титул. В заключительном матче турнира между этими сборными был зафиксирован ещё один крупный счёт — валлийцы победили, забив ирландцам восемь мячей. Сборная Ирландии в итоге заняла четвёртое место в таблице, пропустив в трёх матчах 20 голов.

Таблица

Матчи

Чемпион

Бомбардиры

Примечания

Источники 
 
 
 

1885
Футбол в Англии в сезоне 1884/1885